Улоф Рудбек (молодший) (; 1660–1740) — шведський вчений, медик та натураліст, син Улофа Рудбека старшого.
 Улоф Рудбек (старший) (; 1630–1702) — шведський науковець: анатом, ботанік та атлантолог, також вивчав і викладав математику, фізику та музику. Батько Улофа Рудбека молодшого.